Bernhard Aichner – fotografo e scrittore austriaco
 Fabian Aichner – wrestler italiano 
 Martino Aichner – aviatore e imprenditore italiano
 Simon Aichner – arcivescovo cattolico austriaco